

Cinema 
 The Message – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
The Message – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Reliance Film Company
The Message – film del 1918 diretto da Henry Edwards
 Il messaggio (The Message) – film del 1976 diretto da Moustapha Akkad
 The Message – cortometraggio del 2000 diretto da Raimund Krumme
 The Message – film diretto da Thomas P. Clay annunciato per il 2010

Musica 
 The Message – album dei Grandmaster Flash and The Furious Five del 1982
 The Message – singolo dei Grandmaster Flash and The Furious Five del 1982, dall'album omonimo
 The Message – singolo di Nas del 1996, dall'album It Was Written
 The Message – album degli MFG - Message from God del 2000
 The Message  – singolo di Nate James del 2005

Televisione 
 Il messaggio (The Message) – episodio della seconda stagione di Prison Break

Pagine correlate 
 Message